Myszyniec peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
dans la Voïvodie de Mazovie
 Myszyniec est une gmina 
 Myszyniec est une ville, chef-lieu de la gmina de même nom

dans la Voïvodie de Lubusz
 Myszyniec est un village de la Gmina Sława,